Plusieurs stades portent le nom de Riverfront Stadium. On compte parmi ceux-ci :
 le Riverfront Stadium de Cincinnati, dans l'Ohio, stade de baseball des Reds de Cincinnati ;
 le Riverfront Stadium de Newark, dans le New Jersey, stade de baseball des Bears de Newark ; 
 le Riverfront Stadium de Waterloo, en Iowa, stade de baseball des Bucks de Waterloo.